Classic Shell — бесплатный набор утилит с открытым исходным кодом (до версии 3.6.8) для возвращения вида интерфейса Windows XP в операционные системы Windows Vista и выше.
Состоит из трех компонентов: Classic StartS Menu — позволяет вернуть прежнее меню «Пуск», Classic Explorer — добавляет в Проводник Windows панель инструментов, и Classic IE9 — позволяет настраивать панели в браузере Internet Explorer. Работает как отдельное приложение и не меняет системные настройки. При деинсталляции (или при выходе из программы) возвращает исходные настройки.

Возможности 
 Ярлыки на «Мой компьютер», последние документы, «Избранное» и поиск в меню «Пуск».
 Позволяет блокировать «активную» зону правого края рабочего стола.
 Возможности по настройке стартового меню, стилей и оформления (поддержка скинов).
 Доступ к недавно используемым или часто используемым программам.
 Возможность поменять значок кнопки «Пуск».
 Многоязычная поддержка (включая русский язык).
 Поддержка 32-битных и 64-битных операционных систем.

Поддерживаемые версии Windows 
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019.

Закрытие и возобновление разработки проекта 
В декабре 2017 на главной странице появилось сообщение, что Classic Shell больше не разрабатывается, его код размещен на SourceForge. Разработку подхватили волонтеры на GitHub под названием Open Shell.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Описание на портале xetcom.com  
 Альтернативное меню «Пуск» для Windows  
 Упрощаем интерфейс Windows 7 
 Softpedia Editor’s Review for Classic Shell